Knaus kommt vom oberdeutschen „knûs“, was etwas Kleines und Schönes beschreibt.

Knaus ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Knaus (1913–2007), deutscher Verleger
 Carl Christian Knaus (1801–1844), deutscher Kameralist und Agrarwissenschaftler
 Christian Gottlieb Knaus (1779–1845), deutscher Schultheiß und Landtagsabgeordneter
 Friedrich Heinrich Knaus (1795–1857), deutscher Pfarrer und Landtagsabgeordneter
 Fritz Knaus (1888–1945), österreichischer Politiker (NSDAP)
 Gerald Knaus (* 1970) österreichischer Soziologe; Vorsitzender der Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative e. V. (ESI)
 Hermann Knaus (1892–1970), österreichischer Gynäkologe
 Herwig Knaus (1929–2020), österreichischer Musikwissenschaftler und Publizist
 Hubert Knaus (1907–1988), österreichischer Politiker
 Johann Melchior Knaus (1820–1901), Schweizer Klassischer Philologe
 Karl Knaus (1801–1844), deutscher Nationalökonom, Agrarwissenschaftler, Kameralist
 Kniri Knaus (* 1945), Schweizer Musiker
 Ludwig Knaus (1829–1910), deutscher Maler
 Ludwig Knaus (Uhrmacher) (1715–1787), deutscher Uhrmacher und Automatenbauer
 Martin Knaus († 1813), deutscher Zimmermann und Mühlenarzt
 Richard Knaus (1889–1974), österreichischer Landschafts- und Porträtmaler 
 Roy Knaus, österreichischer Helikopterflugunternehmer
 Thomas Knaus (* 1974), deutscher Erziehungswissenschaftler und Medienpädagoge
 Ulita Knaus (* 1969), deutsche Sängerin
 Walter Knaus, deutscher Hörspielregisseur

Knaus bezeichnet:
 den Wohnwagenhersteller Knaus, siehe Knaus Tabbert
 den von Albrecht Knaus 1978 gegründeten Knaus Verlag
 im Süddeutschen (im Schwäbischen oft das Diminutiv Knäusle) das Brotendstück

Knaus ist ein Ortsname:
 Knaus (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Knaus (Erkheim), Ortsteil des Marktes Erkheim, Landkreis Unterallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Knauss
 Knaust
 Knavs
 Knous